

Долен () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Сатовча.
 Долен () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Златоград.